Jōji Takeuchi – cestista giapponese
 Junko Takeuchi – attrice e doppiatrice giapponese
 Kōsuke Takeuchi – cestista giapponese
 Kuni Takeuchi, in arte Kuni – chitarrista giapponese
 Naoko Takeuchi – fumettista giapponese
 Riki Takeuchi – attore e cantante giapponese
 Ryō Takeuchi – calciatore giapponese
 Shōgo Takeuchi – aviatore e militare giapponese
 Takami Takeuchi – ex cestista giapponese
 Takashi Takeuchi – illustratore giapponese
 Takeuchi Seihō – pittore giapponese
 Taku Takeuchi – saltatore con gli sci giapponese
 Teizō Takeuchi – calciatore giapponese
 Tomoka Takeuchi – snowboarder giapponese
 Yūko Takeuchi – attrice giapponese